Овај чланак садржи листе стрелаца ФК Црвена звезда по сезонама.

Сезона 2009/10.

Сезона 2010/11.

Сезона 2011/12.

Сезона 2012/13.

Сезона 2013/14.

Сезона 2014/15.

Сезона 2015/16.

Сезона 2016/17.

Сезона 2017/18.

Сезона 2018/19.

Сезона 2019/20.

Сезона 2020/21.

Сезона 2021/22.

Сезона 2022/23.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Суперлиге Србије
 ФК Црвена звезда на сајту soccerway.com

ФК Црвена звезда
Спискови за фудбал у Србији